Philippe Braunstein peut désigner :
 Philippe Braunstein, producteur de longs métrages, de courts métrages et de séries français ;
 Philippe Braunstein (1933-), historien français.